Dans la mythologie grecque, Alcathoos peut désigner :
 Alcathoos fils de Porthaon, tué par Œnomaos ou Diomède ;
 Alcathoos fils d'Ésyétès, tué par Idoménée à la guerre de Troie ;
 Alcathoos fils de Pélops, roi de Mégare.